Peónia, női keresztnév
 peónia, növénynemzetség